Термин продукт има више значења.

 Производ, резултат људског рада
 Продукт (хемија), материјал који се формира током хемијске реакције
 Продукт (биологија), производ дејства ензима

et:Toode